Александар II може да се односи на следеће личности:

 Александар II Македонски, краљ античке Македоније од 371. до 369. године пре Христа;
 Александар II Епирски, краљ Епира од 272. године пре Христа;
 Папа Александар II, папа од 1061. до 1073. године;
 Александар II Шкотски, краљ Шкотске од 1214. до 1249. године;
 Александар II Имеретијски, грузијски краљ Имеретије од 1484. до 1510. године;
 Александар II Кахетијски, грузијски краљ Кахетије од 1527. до 1605. године;
 Александар II Николајевич, руски император од 1855. до 1881. године;
 Александар II Карађорђевић, југословенски принц и претендент на престо Србије